Кохання не приходить в першу ж ніч () — комедійно-романтична яой-манґа, написана манґакою під «Камо Набако».

Сюжет 
Ігава і Такагі працюють в одній кампанії, але на дух не виносять один одного. Бос пригрозив позбавити їх премії, якщо вони не перестануть щохвилини сперечатися один з одним. Як же їм вирішити це завдання?

Персонажі 
 Ігава — має темне волосся та сірі очі.
 Такагі — має світле волосся.
 Леді Ванілла-тян — песик Такагі.

Див. також 
 The Feelings of a Beast
 Anata no Jinsei Hikiukemasu!
 Useless bait
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangaupdates.com»  
 Манґа на сайті «yaoichan» 

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако